Municipio de Pleasant Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Pleasant Lake (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.